La Milli Lig 1962/63 fue la quinta temporada del fútbol profesional en Turquía.

Grupos preliminares

Grupo Rojo

Grupo final 

Grupo de clasificación

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Milli Lig
Fútbol en 1962
Fútbol en 1963
Deporte en Turquía en 1962
Deporte en Turquía en 1963